Ditlev-Simonsen est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1865–1960), armateur norvégien ;
  (1894–1962), athlète et armateur norvégien, fils du précédent ;
 Olaf Ditlev-Simonsen (1897–1978), skipper norvégien, frère du précédent ;
 John Ditlev-Simonsen (1898–2001), skipper norvégien, frère du précédent ;
  (1900–1993), athlète, dirigeant sportif et homme d'affaires norvégien, frère du précédent ;
  (1906–2004), armateur norvégien, frère du précédent ;
 Per Ditlev-Simonsen (né en 1932), homme politique norvégien, fils du précédent ;
  (née en 1964), journaliste, femme d'affaires et femme politique norvégienne, fille du précédent.

Notes et références 

no:Ditlev-Simonsen